SZ-online steht für:
 Sz-online, Web-Präsenz der Sächsischen Zeitung, siehe Sächsische Zeitung #sz-online
 Sz-online, Web-Präsenz der Süddeutschen Zeitung, siehe Süddeutsche Zeitung